Dalheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Dalheimer (1907–1986), deutscher SS-Obersturmführer, verurteilter Kriegsverbrecher
 Wolfgang Dalheimer (* 1967), deutscher Keyboarder, Pianist und Komponist